2000 Голяма награда на Европа е 10-о за Голямата награда на Европа и шести кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 21 май 2000 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа